
Pojam -{T4}- može da se odnosi na:

 Tiroksin — hormon
 T4 bakteriofag — virus
 Terminator: Spasenje (T4) — film
 Akcija T4 — program eutanazije u Nacističkoj Nemačkoj